Osoby o tym nazwisku:
 Klaudia Wojtunik – polska lekkoatletka 
 Paweł Wojtunik – polski policjant